Ostriker ist der Familienname von:

 Alicia Ostriker (* 1937), US-amerikanische Schriftstellerin
 Eve C. Ostriker (* 1965), US-amerikanische Astrophysikerin
 Jeremiah P. Ostriker (* 1937), US-amerikanischer Astrophysiker